Анке Губер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Міріам Ореманс.

Руксандра Драгомір виграла титул, перемігши у фіналі Ореманс з рахунком 5–7, 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Анке Губер (півфінал)
  Марі П'єрс (чвертьфінал)
  Руксандра Драгомір (переможниця)
  Каріна Габшудова (чвертьфінал)
  Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
  Домінік Ван Рост (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (1-ше коло)
  Оса Карлссон (півфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Heineken Trophy 1997 Draw

1997
Одиночний розряд